Il singolare del torneo di tennis Alpirsbach Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Orlin Stanojčev 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)
 Gustavo Kuerten (secondo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Magnus Norman (Campione)

 Tomas Nydahl (primo turno)
 Filippo Messori (primo turno)
 József Krocskó (primo turno)
 Marcelo Charpentier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alpirsbach Challenger 1996